Дми́трий Ефи́мович Фу́рман (28 февраля 1943, Москва — 22 июля 2011, там же) — советский и российский историк, социолог религии, политолог и социальный философ. Доктор исторических наук (1981), профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

Биография 

В 1965 году окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 1968 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Внутренняя политика императора Юлиана». 

В 1968—1971 годах работал на философском факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. 

В 1971—1979 годах — старший научный сотрудник Института международного рабочего движения АН СССР. 

В 1979—1991 годах — ведущий научный сотрудник Института США и Канады. 

В 1981 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Религия и социальные конфликты в США».

Возглавлял Центр эволюционных процессов на постсоветском пространстве.

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Научная деятельность 

Дебютировал в печати в 1967 году в журнале «Новый мир». Публиковался в научных журналах «Вестник Московского университета», «Вопросы философии». Перевёл письма императора Юлиана Отступника («Вестник древней истории», 1970, № 1—3).

В советский период работал в области истории и социологии религии.

С начала 1990-х годов изучал становление и развитие политических режимов, проблемы демократии, авторитаризма и воспроизводства власти на пространстве СНГ. Публиковался в журналах «Век XX и мир», «Свободная мысль», сборниках «Иного не дано», «Осмыслить культ Сталина» и др.

Отзывы 
Известный социолог религии, кандидат философских наук, член Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, главный редактор портала «Религия и СМИ» А. В. Щипков назвал Д. Е. Фурмана «действительно блестящим религиоведом». Один из ведущих британских историков-марксистов Перри Андерсон высоко отзывается о Фурмане в посвящённом тому материале в двух частях для London Review of Books.

Исторический социолог Г. М. Дерлугьян отметил следующее: «При его жизни мы шутили, что Митя Фурман — наш Макс Вебер. А оказалось, что он действительно сдвинул грандиозное дело сравнительно-исторического изучения мировых религий и цивилизаций».

Книги

Автор 

 Фурман Д. Е. Религия и социальные конфликты в США. — М.: Наука, 1981. — 257 с.
 
 Фурман Д. Е. Становление политических организаций в современной Эстонии. — М.: Аналитический центр по проблемам социально-экономического и научно-технического развития, 1991
 Бельский А. Г., Фурман Д. Е. Сикхи и индусы: Религия, политика, терроризм. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1992.
 Фурман Д. Е. Культурные и социально-психологические основы современного армянского национального движения. — М., Б/и. 1993
 Фурман Д. Е.,   Старые церкви, новые верующие: Религия в массовом сознании постсоветской России. СПб.: Летний сад, 2000.
 Фурман Д. Е. Наши десять лет: Политический процесс в России с 1991 по 2001 годы. — М.-СПб.: Летний сад, 2001.
 Фурман Д. Е. Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации / Под общ. ред. Т. И. Заславской. — М.: МВШСЭН, 2003.
 Фурман Д. Е. Постсоветский политический режим Казахстана. — М.: Огни, 2004
 Фурман Д. Е.,  Религиозность в России в 90-е годы ХХ — начала XXI века. — М.: ОГНИ ТД, 2006.
Furman D. Imitation Democracies. — London: New Left Review, 2008. № 54.
 Фурман Д. Е. Движение по спирали: Политическая система России в ряду других систем. — М.: Весь мир, 2010.
 Фурман Д. Е. Публицистика «нулевых». Статьи 2001—2011 гг. — М.: Летний сад, 2011.

Составитель и редактор 

 Украина и Россия: общества и государства. М.: Права человека, 1997
 Белоруссия и Россия: общества и государства. М.: Права человека, 1998
 Чечня и Россия: общества и государства. М.: Права человека, 1999.
 Азербайджан и Россия: общества и государства. М.: Летний сад, 1999.
 Старые церкви, новые верующие: Религия в массовом сознании постсоветской России/ Под ред. проф. К. Каариайнена и проф. Д. Фурмана. СПб.-М.: Летний сад, 2000.
 Страны Балтии и Россия: общества и государства. М.: Референдум. 2002.
 Казахстан и Россия: общества и государства / Под ред. Д. Фурмана. М.: Издательство «Права человека», 2004.
 Новые церкви, старые верующие — старые церкви, новые верующие: Религия в постсоветской России/ Под ред. проф. К. Каариайнена и проф. Д. Фурмана. М.-СПб.: Летний сад, 2007.

Статьи 

 Фурман Д. Е. Тенденции развития массового религиозного сознания в США // Социологические исследования. — 1985. — № 4. — С. 137—144.
 Фурман Д. Е. Выбор Князя Владимира // Вопросы философии. 1988. № 6
 Фурман Д. Е. Религия, атеизм и перестройка // На пути к свободе совести. М., 1989
 Филатов С. Б., Фурман Д. Е. Религия и политика в массовом сознании // Социологические исследования. — 1992. — № 7. — С. 3—12.
 Воронцова Л. М., Филатов С. Б., Фурман Д. Е. Религия в современном массовом сознании // Социологические исследования. — 1995. — № 11. — С. 81—91.
 Фурман Д. Е. Верующие, атеисты и прочие. Новое исследование российской религиозности // Свободная мысль. — 1997. — № 1.
 Задорожнюк Э. Г., Фурман Д. Е. Притяжение Балтии (балтийские русские и балтийские культуры) // Мир России. — 2004. — Т. XIII. — № 3. — С. 98—130.
 Каариайнен К., Фурман Д. Е. Религиозность в России рубеже XX—XXI столетий (Начало) // Общественные науки и современность. — 2007. — № 1. — С. 103—119.
 Каариайнен К., Фурман Д. Е. Религиозность в России рубеже XX—XXI столетий (Окончание) // Общественные науки и современность. — 2007. — № 2. — С. 78—95.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Д. Е. Фурмана
 
 
 Публикации Д. Е. Фурмана на портале ЭСМ
 Библиография (книги и статьи) на архиве.орг
 
 В журнале The New Times
 От Российской империи до распада СНГ. Лекция
 Проблема 2008: общее и особенное в процессах перехода постсоветских государств. Лекция
 Дивергенция политических систем на постсоветском пространстве
 Политическая система современной России
 Татары и русские — верующие и неверующие, старые и молодые
 Хороший сценарий. Как мы сможем стать демократической страной в 2018 году
 Некролог на сайте Грани.ру

Историки СССР
Историки России
Политологи России
Социологи России
Политические социологи
Американисты СССР
Преподаватели философского факультета МГУ
Сотрудники Института США и Канады РАН
Сотрудники Института Европы РАН
Социологи религии
Социологи по алфавиту
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Сотрудники ИМРД АН СССР
Либералы России